Jeges barlangok
 Jégbarlang település Romániában, Fehér megyében